

Geografia 
 Hol – comune della contea di Viken (Norvegia)
 Hol – antico comune del Nordland, ora parte del comune di Vestvågøy (Norvegia)

Sigle 
 Higher-order language – linguaggio di ordine superiore o linguaggio di programmazione ad alto livello
 Higher-order logic – logica di ordine superiore alla logica del primo ordine
 Human Occupied Landfill – gioco di ruolo

Codici 
 HOL – vecchio codice nazionale del CIO dei Paesi Bassi
 HOL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Holikachuk (Stati Uniti)
 hol – codice ISO 639-3 della lingua holu

Informatica 
 HOL theorem prover – strumento di model checking

Mineralogia 
 Hol – abbreviazione di hollandite

Altro 
 HOL – abbreviazione aeronautica di Holiday – Festivo
 HOL – targa automobilistica di Holzminden (Germania)

Note

Altri progetti